Громок — название населённых пунктов в России:
 Громок — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Громок — посёлок в Сампурском районе Тамбовской области.